Cave har flere betydninger:

 Cave - et medicinsk fagudtryk for lægemidler
 Cave (by) - en italiensk by i regionen Lazio i Italien
 Edward Cave - en engelsk bogtrykker, redaktør og udgiver
 Jessie Cave - en engelsk skuespillerinde
 Nick Cave - en australsk rocksanger